Veronaella är ett släkte av svampar. Veronaella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Veronaella